Изумрудные колибри () — род птиц семейства колибри.

Виды 

 Зеленохвостый изумрудный колибри, Зеленохвостый изумруд  —   Chlorostilbon alice (Bourcier & Mulsant, 1848)
 Бронзовый изумрудный колибри, Бронзовохвостый изумруд  —  Chlorostilbon russatus (Salvin & Godman, 1881)
 Свенсонов изумрудный колибри, Гаитянский изумруд  —  Chlorostilbon swainsonii (Riccordia swainsonii)   (Lesson, 1829)
 Вилохвостый изумдный колибри, Вилохвостый изумрудный колибри, Вилохвостый изумруд  —  Chlorostilbon canivetii  (Cynanthus canivetii)  (Lesson, 1832)
 Красноклювый изумрудный колибри, Красноклювый изумруд  —   Chlorostilbon gibsoni (Fraser, 1840)
 † Изумрудный колибри Брейса Chlorostilbon bracei (Lawrence, 1877)
 Пуэрто-риканский изумрудный колибри, Пуэрто-риканский изумруд  —   Chlorostilbon maugaeus (Riccordia maugaeus)  (Audebert & Vieillot, 1801)
 Кубинский изумрудный колибри, Кубинский изумруд  —   Chlorostilbon ricordii (Riccordia ricordii)  (Gervais, 1835)
 Садовый изумруд   —   Chlorostilbon assimilis Lawrence, 1861
 Синехвостый изумрудный колибри, Синехвостый изумруд  —  Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758)
 Златолобый изумруд   —   Chlorostilbon auriceps  (Cynanthus auriceps)  Gould, 1852
 Короткохвостый изумрудный колибри, Короткохвостый изумруд  —  Chlorostilbon poortmani (Bourcier, 1843)
 Узкохвостый изумрудный колибри, Острохвостый изумруд  —    Chlorostilbon stenurus (Cabanis & Heine, 1860)
 Золотобрюхий изумрудный колибри, Златобрюхий колибри-изумруд, Сверкающий изумруд —  Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)
 † Изумрудный колибри Гоулда Chlorostilbon elegans (Gould, 1860)
 Козумельский изумрудный колибри, Косумельский изумруд  —  Chlorostilbon forficatus  (Cynanthus forficatus)   Ridgway, 1885
 Черноклювый изумруд   —    Chlorostilbon melanorhynchus Gould, 1860
 Chlorostilbon notatus (G.C. Reich, 1793)
 Чирибикетесский изумрудный колибри, Чирибикетесский изумруд —   Chlorostilbon olivaresi F.G. Stiles 1996
 Chlorostilbon pumilus'' Gould, 1872

Роды птиц
Колибри